Nob Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nob Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Nob Island (ö i Australien), Queensland, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar